

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012

Przypisy 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Londyn 2012